Horvátország
Buzin falu Skrad községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében 
Buzin Újzágráb-kelet városnegyed része Zágrábban